Іллер Паттачіні () (Бібб'яно Італія, 7 жовтня 1933 — Бібб'яно Італія, 3 вересня 2006) — італійський композитор легкої музики, аранжувальник, лідера групи, і диригент.

Біографія  
Працював аранжувальником в студії звукозапису «Ricordi» під псевдонімом Lunero.

Дискографія

LP (33) 

1951: Iller Pattacini e la sua orchestra (Fonit)
1956: 10 ballabili con Iller e i suoi 5 (Parlophon, PMDQ 8012; inciso con la denominazione Iller e i suoi 5)
1962: Mandolino italiano (Dischi Ricordi MRL 6015)
1973: Ballando all'italiana (Family SFR-RI 667)
Il favoloso Tris, etichetta LP su etichetta Premier P-8040 (contiene II valzer del canarino - La lupa - Il piffero - La passionaria - Edilio - Tentazìone - Tramonto - Straordìnaria)
Sudamericana - Orchestra di Iller Pattacini, Lp, 1983, Durium Start LP.S 40.192

EP 
1957: QMSE 45022 	- Guaglione / Il piccolo montanaro / Refrains / Ricordate Marcellino
1958: QMSE 45049 	- Timida serenata / Amare un'altra / Ho disegnato un cuore / Nel blu dipinto di blu
1958: QMSE 45050 	- La canzone che piace a te / Fantastica / L'edera / Mille volte
1958: QMSE 45054 	- Paroline e... / Vecchia chitarra / Un giorno con te / Ritmo per due
1958: QMSE 45070 - 1958 - Tequila / Melodie d'amor/ Diana / Clopint Clopant
1959: QMSE 45072 - 1959 - Hula Hoop / La pioggia cadrà / Streep-tease Hula Hoop/ You Are My Destiny

LP (45) 

1958: Clopint clopant/Diana' (Parlophon, QMSP 16201; inciso come Iller Pat)
1962: Elephant twist/Just for tonight (Dischi Ricordi, SRL 10.288; inciso come The Illers)

Джерела 
 

Італійські музиканти